Jan Malinowski kan syfta på bland andra:

* Jan Malinowski (1915–2001), polsk dirigent
 Jan Malinowski (1922–1994), polsk geolog
 Jan Malinowski (1931–2018), polsk speedwayförare och -tränare